Diese Liste der Ausgaben des Lustigen Taschenbuchs enthält alle Episoden der deutschen Comicserie Lustiges Taschenbuch (LTB) und seiner Nebenreihen.

Lustiges Taschenbuch

LTB Collectors Edition

LTB Spezial

LTB Enten-Edition

LTB Maus-Edition

LTB Weihnachten

LTB Ostern

LTB Sommer

LTB Winter

LTB Sommerspiele

LTB Halloween

LTB Advent

LTB Exklusiv

LTB Premium

LTB Premium +

LTB Mini-Pocket

LTB Collection

LTB Extra

LTB Fantasy

LTB Fantasy Entenhausen

LTB Geschenk

LTB Royal

LTB History

LTB Ultimate

LTB Crime

LTB Weltreise

Sonderedition 2007 40 Jahre LTB; Jubiläumsedition

Sonderedition 2008 80 Jahre Micky Maus

Sonderedition 2009 75 Jahre Donald Duck

Sonderedition 2010 Das Beste aus LTB 1–400

Sonderedition 2011 60 Jahre Panzerknacker

Sonderedition 2012 65 Jahre Dagobert Duck

Sonderedition 2013-BILD Geburtstagsedition 85 Jahre Micky Maus

Sonderedition 2014 80 Jahre Donald Duck

Sonderedition 2015 Entenstarke Frauen

Sonderedition 2016 Entenhausens Unterwelt

Sonderedition 2017 50 Jahre Lustiges Taschenbuch; Fan-Edition

Sonderedition 2018 Mickys Memoiren; 90 Jahre Micky

Sonderedition 2020 − Literatur aus Entenhausen

Sonderedition 2021 − Kino Bestseller

LTB English Edition

Lustiges Taschenbuch präsentiert

Lustiges Taschenbuch DuckTales

Lustiges Taschenbuch Classic! Edition

LTB Mundart

LTB Malbuch

LTB Postkartenbuch

LTB Spezial-Edition (personalisiert)

LTB Leseprobe

LTB Notizbuch und Sonderprodukte

LTB Sonderband und MM Jubiläumsband

LTB Sonderband Urlaub

LTB Young Comics

Weblinks 
 Ausgabenliste in der Duckipedia
 Bestand der "Lustigen Taschenbücher" in der Deutschen Nationalbibliothek
 Lustige Taschenbücher im Egmont-Shop
 Aktuelle Ausgabe der "Lustigen Taschenbücher" auf lustiges-taschenbuch.de
 Nebenreihen auf www.lustiges-taschenbuch.de
 Inducks: Deutschland

Einzelnachweise 

Comic (Werk)
Disney
Ausgaben des Lustigen Taschenbuchs